Deckel steht für:

 Deckel (Verschluss), Verschluss bei Flaschen, Töpfen und sonstigen Gefäßen
 Deckel, Bauteil bei der Herstellung von Tunneln und Baugruben, siehe Deckelbauweise
 Deckel, in Österreich umgangssprachlich für eine Kontrollkarte für Prostituierte, siehe Bockschein
 Deckel Maho AG, deutscher Werkzeugmaschinenbauer, heute Teil der DMG Mori Aktiengesellschaft
 Friedrich Deckel, deutscher Hersteller von Kameraverschlüssen und Werkzeugmaschinen
 Friedrich Wilhelm Deckel (1871–1948), deutscher Feinmechanikunternehmer
 Bierdeckel
 vordere und hintere Teile vom Bucheinband
 Studentenmütze von Studentenverbindungen

Siehe auch:

 Dekel
 Teckel